Rossville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rossville Historic District (Ohio), ID-Nr. 75001332
 Rossville Historic District (Tennessee), ID-Nr. 01000726